En mitologia grega, nom donat a dos herois:
 Àiax el Gran, o Àiax de Telamó, personatge de la Ilíada.
 Àiax el Petit, fill d'Oileu.
També és el nom donat a una obra literària:
 Àiax (tragèdia), tragèdia atribuïda a Sòfocles.

Paraules relacionades 
Ajax (pàgina de desambiguació)